Определение може да се отнася за:
 дефиниция - логическа процедура за придаване на зафиксиран смисъл на термин.
 определение – дума, словосъчетание, изречение или текст, които точно, кратко и ясно описват значението или определят границите на понятие, предмет, процес, явление или термин.
 определение (граматика) - второстепенна част от изречението в граматиката;
 определение (математика) – условно именуване на обекти в математиката;
 определение (право) - съдебен акт.